HMS Hasty ist der Name folgender Schiffe der britischen Royal Navy:

 HMS Hasty (1797), 12-Kanonen-Schiff, Stapellauf 1797, Verkauf 1802.
 HMS Hasty (1812), 12-Kanonen-Brigg, Stapellauf 1812. Ab 1819 Vermessungsschiff
 HMS Hasty (1856), Kanonenboot der Albacore-Klasse, Stapellauf 1856, Verkauf 1865.
 HMS Hasty (1894), Zerstörer
 HMS Linnet (1906) (1913 in Hasty umbenannt), britischer Tender, Stapellauf 1906, Verkauf 1932
 HMS Hasty (H24), Zerstörer der H-Klasse